«Новая война пуговиц» () — французский художественный фильм 2011 года, снятый режиссёром Кристофером Барратье. Фильм снят по мотивам романа писателя Луи Перго «Война пуговиц».

Сюжет 
Действие картины происходит во время второй мировой войны в оккупированной Франции. Дети из двух соседних деревень тоже играют в войну. Главным трофеем, как и целью их войны, являются пуговицы, которые срезают у побежденных соперников. У кого будет больше пуговиц, тот и станет победителем. Виолетта, еврейская девочка, скрывается в одной из деревень, чтобы о её происхождении ничего не узнали нацисты. Лёбарк, предводитель мальчишек этой деревни, влюбляется в неё…

В ролях 
 Летиция Каста — Симона
 Гийом Кане — учитель
 Кад Мерад — Лёбарк
 Жерар Жюньо — Ацтек
 Жан Тешье — Лёбарк
 Клеман Годефруа — Пети (Маленький) Гибус
 Марк-Анри Вайнбрег — Владимир
 Теофиль Баке — Гранд (Большой) Гибус
 Франсуа Морель — отец Бакаиль
 Луи Дюссоль — Бакаиль
 Харольд Вернер — Крик
 Натан Парент — Камю
 Илона Башелье — Виолетта
 Томас Голдберг — Ацтек

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 26 % на основе 23 рецензий со средним баллом 4,8 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 40 из 100 на основе 14 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

См. также 
 Война пуговиц (фильм, 1994)

Примечания

Ссылки 

Рецензии
 
 

Приключенческие фильмы Франции
Фильмы Франции 2011 года
Фильмы Кристофа Барратье
Фильмы о Второй мировой войне